Среднесловенский регион () — статистический регион, расположенный в центральной Словении. Он включает в себя словенскую столицу Любляну и является самым густонаселённым регионом Словении. Население — 531 811 человек (2010). По площади же он занимает второе место среди всех словенских регионов. Общая площадь Средней Словении составляет 2555 км². Средняя Словения обладает хорошим транспортным сообщением со всеми районами Словении, а также регион — наиболее экономически развитый среди всех остальных. Зарплаты здесь в среднем выше, чем в любой другой части страны, и поэтому Средняя Словения привлекает внутренних мигрантов.

Административное деление 
В статистический регион входят 26 общин:

Экономика 
Структура занятости: 69,7 % сфера услуг, 28,1 % промышленность, 2,2 % сельское хозяйство.

Туризм 
Средняя Словения привлекает 13,2 % от общего числа туристов в Словении, большинство из них посещает Любляну (90,7 %).

Транспорт 
Длина автомобильных дорог: 169 км
Протяжённость других дорог: 3540 км

Примечания

Ссылки 
 Словенские регионы в цифрах 2006 года

Статистические регионы Словении